Алевти́на Па́вловна Ко́лчина (в девичестве — Леонтьева; 11 ноября 1930, пос. Павловский, Очёрский район, Уральская область, РСФСР, СССР — 1 марта 2022) — советская лыжница, олимпийская чемпионка (1964), семикратная чемпионка мира, 13-кратная чемпионка СССР, заслуженный мастер спорта СССР (1958).

Вдова олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Павла Колчина. Сын Алевтины и Павла Колчиных Фёдор выступал в лыжном двоеборье на Олимпийских играх 1980 года и занял 15-е место.

Спортивная карьера 
 Олимпийская чемпионка 1964 в эстафете 3×5 км (с Евдокией Мекшило и Клавдией Боярских)
 Серебряный призёр олимпийских игр 1956 в эстафете 3×5 км
 Бронзовый призёр олимпийских игр: 1964 (5 км), 1968 (5 км, эстафета 3×5 км)
 Участница зимних олимпийских игр 1960 — 4 место (10 км)
 7-кратная чемпионка мира: 1958 (10 км, эстафета 3×5 км), 1962 (5 км, 10 км, эстафета 3×5 км), 1966 (5 км, эстафета 3×5 км)
 Серебряный призёр чемпионата мира 1962 (10 км)
 Победительница  1961—1963 (10 км)
 13-кратная чемпионка СССР: 1956, 1958, 1960, 1962, 1963 (5 км); 1959, 1962, 1963, 1964, 1967 (10 км); 1959, 1960, 1963 (эстафета 4×5 км)

Биография 
 Окончила ГЦОЛИФК (1956), преподаватель.
 Автор книги «О лыжах и о себе» (1978, в соавторстве с Павлом Колчиным).
 Являясь гражданкой Эстонии, с 1980-х годов проживала недалеко от города Отепя.

Награды 
 Орден «Знак Почёта»
 Медаль Хольменколлена

Примечания

Ссылки 
  Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред.  А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1969—1978.
 Краеведческая энциклопедия Очёрского района
 
 
 Профиль на сайте FIS
 Кружков А. Вечер на хуторе близ Отепя // Спорт-Экспресс (07.02.2006)

Лыжники СССР
Олимпийские чемпионы по лыжным гонкам
Олимпийские чемпионы от СССР
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1964 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 1956 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 1960 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 1964 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 1968 года
Победители Хольменколлена
Кавалеры ордена «Знак Почёта»
Заслуженные мастера спорта СССР
Выпускники Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма
Члены КПСС